Der Begriff Leibesfrucht bezeichnet:
 den Embryo von Lebewesen,
 den ungeborenen Menschen als Träger von Rechten im deutschen Recht, siehe Nasciturus (Deutschland) und Nasciturus (Schweiz)

Siehe auch: